Isidor Ascheim (1891-1968), un peintre allemand ;
 Tom Ascheim, un producteur et cadre de télévision américain.

Voir aussi 
 Aschheim, une commune du district de Munich en Bavière en Allemagne